Александр Левит:
 Левит, Александр Ефимович (род. 1977) — сёгист, чемпион России по сёги (2007).
 Левит, Александр Николаевич (род. 1933) — актёр театра и кино, заслуженный артист России (1997).